Jason Miller peut désigner :
 Jason Miller (1939-2001), dramaturge et acteur américain ;
  (1980-), pratiquant américain d'arts martiaux mixtes ;
 Jason Miller (1971-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Jason Miller, ancien membre du groupe de musique Rusted Root ;
 Jason P. Miller, mathématicien américain.